В Соединённых Штатах Америки насчитывается 3 округа с названием Фэрфилд ():
 округ Фэрфилд — в штате Коннектикут
 округ Фэрфилд — в штате Огайо
 округ Фэрфилд — в штате Южная Каролина См. также 
 Фэрфилд